Il singolare del torneo di tennis South Australian Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Sue Barker 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (Campionessa)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Pam Shriver (terzo turno)

 Sue Barker (finale)
Assente
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Bettina Bunge (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1980